

Patronyme 

 Bacqueville de la Potherie (1663-1736), historien français de la Nouvelle-France ;
 Louis Leroy de La Potherie (1762-1847), homme politique français.

Toponyme 

 Challain-la-Potherie, commune française située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire ;
 Lac La Potherie, plan d'eau douce dans la région du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Saint-Lambert-la-Potherie, commune française située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.